Clifton es el nombre de 3 pueblos en Wisconsin:

 Clifton (condado de Grant, Wisconsin)
 Clifton (condado de Monroe, Wisconsin)
 Clifton (condado de Pierce, Wisconsin)